Влади́мир Влади́мирович Юрзи́нов () — советский хоккеист и российский тренер, сын Владимира Юрзинова. Окончил Латвийский государственный институт физической культуры. Заслуженный тренер России. Первый главный тренер команды КХЛ «Куньлунь Ред Стар» в её истории.

Карьера 
Выступал за команды «Латвияс Берзс» и РШВСМ (Рига), «Динамо-2» Москва, «Сокол» Новочебоксарск. Серебряный призёр Чемпионата СССР среди юниоров Динамо Рига. Тренировал финские клубы ТПС и «Киекко-67» (Турку), «Ильвес» Тампере (1995—1999), «Эссят» Пори (1999—2001).

С 2002 года работает в России:
 2002—2003 — старший тренер «Локомотива» Ярославль.
 апрель 2003 — октябрь 2003 — главный тренер «Локомотива» Ярославль.
 2004 — главный тренер «Химика» Воскресенск.
 2005—2006 — главный тренер «Сибири» Новосибирск.
 2006—2007 — главный тренер «Торпедо» НН.
 2008—2009 — главный тренер «Северстали» Череповец.
 2010—2011 — старший тренер СКА Санкт-Петербург.
 2011—2012 — старший тренер «Салавата Юлаева».
 2013—2015 — главный тренер «Салавата Юлаева».
 2016—2017 — главный тренер «Куньлунь Ред Стар».
 2017—2018 — главный тренер «Сибири» Новосибирск.
2019—2020 — главный тренер «Трактор» Челябинск.

Во главе «Салавата Юлаева» привёл команду к серебряным медалям Чемпионата России в сезоне 2013/14. Награждён призом КХЛ «Дорогу молодым» 2014. Финалист Кубка Шпенглера 2014/15. Серебряный призёр чемпионата Финляндии среди юниоров (ТПС Турку, 1993/94). Серебряный призёр чемпионата Финляндии («Ильвес» Тампере, 1997/98). Бронзовый призёр Континентального кубка 1997/98. Тренер команды матча Всех Звёзд Sm-лиги 1997/98. В сезоне 1998/99 Ильвес вошёл в топ-4 Европейской хоккейной лиги. Дважды номинирован на звание лучшего тренера Финляндии. Чемпион ВХЛ 2006/07 («Торпедо» НН). Как старший тренер чемпион России «Локомотив» Ярославль, 2001/02, 2002/03). Серебряный призёр Континентального кубка 2002/03. Победитель кубка Шпенглера (СКА Санкт-Петербург) 2010.

Статистика

Главный тренер 
 (данные до 2003 года не приведены)Последнее обновление: 7 марта 2018 года

Примечания

Ссылки 
 Владимир Юрзинов-младший: «С кем мне драться в „Торпедо“?»
 Владимир Юрзинов: «Я видел систему ТПС и „Ильвеса“. „Локомотив“ — Как минимум не хуже»

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК «Призма» Рига
Игроки МХК «Динамо»
Игроки ХК «Сокол» Новочебоксарск
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Локомотив» Ярославль
Тренеры ХК «Химик» Воскресенск
Тренеры ХК «Сибирь»
Тренеры ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Тренеры ХК «Северсталь»
Тренеры ХК ТПС
Тренеры ХК «Ильвес»
Тренеры ХК «Эссят»
Тренеры ХК «Киекко»
Тренеры ХК «Салават Юлаев»
Тренеры ХК СКА Санкт-Петербург
Тренеры ХК «Куньлунь Ред Стар»
Тренеры ХК «Трактор»